

Histoire 

 La sietch, ou sitch, camp fortifié des Cosaques zaporogues. Initialement localisée sur le bas Dniepr, elle changea plusieurs fois d'emplacement, pour être définitivement anéantie sous Catherine II. De 1734 à 1775, on parle de la Nouvelle sietch, dans le delta du Danube. Article détaillé : Sitch zaporogue.  Ou Sich peut être une unité de la Patrouille de police spéciale mais aussi la Sitch de Polésie ou l'Unité des fusiliers de la Sitch et la 55e brigade d'artillerie.

Littérature 
 Les sietchs, dans l'univers fictif de Dune de Frank Herbert, sont les habitats cachés dans le désert profond d'Arrakis dans lesquels se réfugient les Fremen.

Homonymie